Arcipelago Recherche – gruppo di situate nell'oceano Indiano, al largo della costa sud dell'Australia Occidentale
 Baia della Recherche – insenatura oceanica situata nell'estremo sud-est della Tasmania
 À la recherche du temps perdu (Alla ricerca del tempo perduto) – romanzo di Marcel Proust